Een verkeersweg:
 N505 (België)
 N505 (Frankrijk)
 Toekomstig N505 (Nederland), zie Provinciale weg 505
 Voormalige N505 (Nederland), zie Provinciale weg 505 (Andijk)
 N505 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing